Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але її перемогла в 3-му колі Даніела Гантухова.

Зрештою переможницею турніру стала Амелі Моресмо. Це був її перший титул на турнірах Великого шолома. Її суперниця по фіналу, третя сіяна Жустін Енен-Арденн, знялась за поступаючись 0–2 у другому сеті, програвши перший сет. Енен страждала від судом у животі через неправильне вживання засобів проти хронічної травми плеча. Для Моресмо це була третя суперниця на цьому турнірі, яка знялась з гри.

Кілька місяців по тому Моресмо і Енен-Арденн зіграли матч-реванш у фіналі Вімблдону 2006, у якому Моресмо перемогла в трьох сетах.

На цьому турнірі відбулось повернення триразової переможниці Відкритого чемпіонату Австралії Мартіни Хінгіс після трирічної перерви від WTA Туру. Також це був перший турнір Великого шолома, на якому в основній сітці виступила майбутня 1-ша ракетка світу і дворазова переможниця Відкритого чемпіонату Австралії Вікторія Азаренко.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= В Вільямс
| RD1-seed01=10
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=7
| RD1-team02= Ц Піронкова
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=9
| RD1-team03= К Верле
| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=0
| RD1-team04= Л Гренвілл
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= Л Домінгес Ліно
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06= В Руано Паскуаль
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= Л Реймонд
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08= О Лиховцева
| RD1-seed08=18
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3= 
| RD1-team09= А Суґіяма
| RD1-seed09=26
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10=

Секція 3

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 

| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= Л Поус-Тіо
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-team08= А-Л Гренефельд
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= Е Фрейзер
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= Р Вінчі
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= М Шонессі
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= М Юань
| RD1-seed13=Q
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= М Цінк
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= Ю-Дж Чо
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= К Клейстерс
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= Ф Ск'явоне
| RD2-seed01=15
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= К Кастаньйо
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3
| RD2-team03=

Примітки

Посилання 
 

Women's Singles
2006 у тенісі